Olšany est un toponyme qui peut désigner :

Olšany, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
 Olšany, une commune du district de Klatovy, dans la région de Plzeň ;
 Olšany, une commune du district de Šumperk, dans la région d'Olomouc ;
 Olšany, une commune du district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie